A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban.

Az aranyérmet a német Andrea Henkel nyerte, a távot 47 és fél perc alatt teljesítette, egyetlen lövőhibával. A dobogó második fokára a norvég Liv Grete Poirée, a harmadikra pedig a svéd Magdalena Forsberg állhatott.

Magyarországot képviselő Szöllősi Ivett az 58., Bekecs Zsuzsanna pedig a 65. helyen zárt.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N15000